Генерални щати може да се отнася за:
 Генерални щати на Франция
 Генерални щати на Нидерландия